Mihai Dumitriu este o combinație de prenume și nume de familie din onomastica românească. Se poate referi la:

 Mihai Dumitriu (politician din Republica Moldova), unul din cei 278 de semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova de la 27 august 1991
 Mihai Dumitriu (politician român), membru al Partidului Social Democrat din România și deputat de județul Iași în legislatura 2004 - 2008.

Nume proprii